Santa Rosa de Cabal kan syfta på en kommun och en ort i Colombia.

 Santa Rosa de Cabal (kommun), Risaralda, 
 Santa Rosa de Cabal (ort), Risaralda,